Almodis de la Marca, comtessa consort de Barcelona (Tolosa, 1020-Barcelona, 1071)
 Almodis, comtessa de la Marca, filla d'Adelbert II (?-1116)
 Almodis de Barcelona, infanta de Barcelona i vescomtessa consort de Bas (1126-1164)
 Almodis de Mortain, segona esposa de Ramon Berenguer III (?-c.1110)